Taal kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Taal, en stad, CALABARZON, Province of Batangas, 
 Taal (kommun), CALABARZON, Province of Batangas, 
 Taal (sjö)

Indonesien 

 Desa Taal, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar